Molécula puede referirse a:

 Molécula, en química, un conjunto de al menos dos átomos enlazados covalentes que forman un sistema estable y eléctricamente neutro. La unidad elemental morfológica y funcional de los seres vivos.

 Molécula, radioemisora de Chile, que transmite en señal en línea.

Además, puede hacer referencia a:
 El Hombre Molécula, personaje de Marvel Comics.

Enlaces externos